Monte Calvario kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Monte Calvario, Delstaten Mexiko, ort, Tenango del Valle, 
 Monte Calvario, Sinaloa, ort, Navolato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar